Замлача се може односити на:
 Замлача (Видовец)
 Замлача (Двор)